Buckley je priimek več oseb:
 Jeff Buckley, ameriški pevec in tekstopisec
 Jessie Buckley, irska igralka in pevka
 John Buckley, britanski general
 Hugh Clive Buckley, britanski general